Teleki-kúria (Alsójára)
 Teleki-kúria (Kozárvár)